Calheta (Açores), municipi situat a l'illa de São Jorge.
 Calheta (Madeira), municipi de l'oest de Madeira.